Кубок мира по бобслею 2021/2022 — это международный турнир по бобслею состоящий из 8 этапов, который начался 20 ноября 2021 года на трассе в австрийском Иглсе и завершился 16 января 2022 года в швейцарском Санкт-Морице.

Календарь

Результаты

Мужчины (двойки)

Мужчины (четвёрки)

Женщины (монобоб)

Женщины (двойки)

Итоговый зачет

Мужчины (двойки)

Мужчины (четвёрки)

Женщины (монобоб)

Женщины (двойки)

Примечания 

2021/2022
Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022